Dali har flere betydninger:

Geografisk
 Dali, Afghanistan - by i Balkh-provinsen i Afghanistan.
 Dali (by) - kinesisk by.
 Dali, Cypern - by på Cypern.
 Dali, Fars - by i Iran.
 Dali, Tanout - by i Niger.
 (2919) Dali - asteroidebælte-asteroide.
 Dali (krater) - krater på Merkur (planet).
Efternavn
 Salvador Dali - kunstner som er fortrinsvis verdenskendt for sine surrealistiske malerier og skulpturer.
 Gala Dalí - kunstneren Salvador Dalis hustru.
 Dali-museer - museer med kunst ved Salvador Dali.

Se også 
 DALI